BAII est un sigle pouvant faire référence à :
 la banque arabe internationale d'investissement ;
 la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.